Stazione di Annone Veneto (1913)  – stazione sulla ferrovia San Vito al Tagliamento-Motta di Livenza
 Stazione di Annone Veneto (2002)  – fermata posta sulla ferrovia Treviso-Portogruaro;